Корино — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Корино, Луиджи (род. 1966) — итальянский футболист и тренер.

Топоним 
 Корино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Корино — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Корино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Корино — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Корино — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Корино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Мордовское Корино
Русское Корино